No More Mr. Nice Guy (Gang Starr), hiphopalbum van Gang Starr
 No More Mr. Nice Guy (Pat Boone), coveralbum van Pat Boone
 No More Mr. Nice Guy (single), single van Alice Cooper